Сегю́, Сеґю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південь від Парижа, 140 км на південний захід від Тулузи, 22 км на південний захід від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 96 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 247,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сегю на сайті французького Національного інституту географії
 Сегю на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сегю на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сегю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сегю на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї